

Geografia 
 Chemnitz – città tedesca chiamata Karl-Marx-Stadt dal 1953 al 1990
 Karl-Marx-Allee, strada di Berlino
 Karl-Marx-Hof, complesso residenziale a Vienna
 Karl-Marx-Haus, museo nella città di Treviri

Persone
 Karl Marx, filosofo tedesco
 Karl Marx, (1897-1966), giornalista tedesco
 Karl Marx, (1897-1985), compositore tedesco
 Karl Marx, (1929-2008), pittore e insegnante d'arte tedesco

Altro
 2807 Karl Marx, asteroide
 MS Karl Marx, una nave mercantile varata nel 1971 
 Ordine di Karl Marx, decorazione della Repubblica Democratica Tedesca

Pagine correlate 
Marx (disambigua)